Francesco Failli é um ex ciclista italiano nascido a 16 de dezembro de 1983 em Montevarchi. Estreiou como profissional em 2004 com a equipa Domina Vacanze.

Palmarés 
2008
 1 etapa da Semana Lombarda

Resultados nas grandes voltadas 

-: não participa
Ab.: abandono

Ligações externas 
 Ficha de Francesco Failli

Ciclistas da Itália